Влади́мир Семёнов: Семёнов, Владимир Анатольевич (род. 1972) — российский климатолог, академик РАН. 
 
 Семёнов, Владимир Владиславович (род. 1967) — российский предприниматель, политический деятель.
 Семёнов, Владимир Геннадьевич (род. 1960) — российский военный историк и краевед.
 Семёнов, Владимир Георгиевич (род. 1953) — советский хоккеист, тренер.
 Семёнов, Владимир Григорьевич (1857—1908) — генерал-майор, герой Порт-Артурской обороны.
 Семёнов, Владимир Евгеньевич (род. 1952) — российский физик, доктор наук.
 Семёнов, Владимир Иванович (1867—1910) — капитан 1-го ранга, офицер Российского Императорского флота, русский прозаик.
 Семёнов, Владимир Константинович (род. 1937) — советский и российский музыкант.
 Семёнов, Владимир Кузьмич (1920—1990) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Семёнов, Владимир Магомедович (род. 1940) — генерал армии, президент Карачаево-Черкесской Республики.
 
 
 Семёнов, Владимир Олегович (род. 1972) — российский политик, депутат Государственной Думы России III созыва.
 Семёнов, Владимир Петрович (род. 1953) — ректор Магнитогорского государственного университета.
 Семёнов, Владимир Сергеевич (1924—2004) — советский и украинский учёный-правовед.
 Семёнов, Владимир Семёнович (1911—1992) — советский дипломат.
 Семёнов, Владимир Фёдорович (1923—1985) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.